Святой Панкратий (или ; ; ; ; ) — в хронологическом порядке:

 cвятой Панкратий Тавроменийский (I век) — поставленный апостолами Петром и Павлом епископ Тавромении, священномученик; почитается православными 22 февраля и 22 июля;
 cвятой Панкратий Римский (289—303) — почитается католиками 12 мая и православными 25 мая;
 преподобный Панкратий Затворник (XIII век) — иеромонах Киево-Печерского монастыря, память 28 августа и 9 февраля.

См. также 
 Сент-Панкрас | Сен-Панкрас
 Базилика Святого Панкратия в Риме
 Ворота Святого Панкратия в Риме
 Церковь Святого Панкратия (Оберхаузен)

Примечания